Джийде — название населённых пунктов:

Киргизия 
 Джийде — село в Кара-Бууринском районе Таласской области.
 Джийде — село в Манасском районе Таласской области.